ontmoeting (personen), het al dan niet toevallig bij elkaar komen van 2 of meer personen
 De ontmoeting (hoorspel)
 De ontmoeting (beeldengroep)
 De Ontmoeting (Zaltbommel), een kerkgebouw te Zaltbommel
 Ontmoeting (tijdschrift), Nederlands letterkundig tijdschrift uit 1946-1964
 Ontmoeting (Moesman), een schilderij van Joop Moesman

Zie ook
 De verbinding een kerkgebouw aan de Louis Couperusstraat 133 in Amsterdam dat van 2006 tot 2019 de naam "De Ontmoeting" droeg.
 Ontmoeting (Aart Lamberts), beeld in Amsterdam Nieuw-West.
 Ontmoetingen (Kenya) stripalbum in de reeks Kenya